Соба — японська гречана локшина.

Соба або SOBA може означати наступне:

Топоніми 
 Соба (місто) — столиця колишнього античного царства Алва, наразі Судан
 Соба (Ангола) — населений пункт у комуні Віла-Есторіл, Белас, Луанда
 Соба (Кантабрія) — муніципалітет в Іспанії
 Соба (Короґо) — місто біля Короґо, округ Саванес, Кот-д'Івуар
 Соба (Нігерія) — city in Nigeria
 Соба (Вороба) — село в окрузі Вороба, Кот-д'Івуар
 Соба — сирійська назва Нусайбін, наразі Нусайбін це місто в Туреччині

Інше 
 Соба (фільм) — фільм 2004 року кіновиборника Алана Котона
 Звуки Чорної Нагороди (скорочено  та ) — щорічна канадська нагорода з хіп-хопу